Phloeidae — семейство клопов из надсемейства щитников (Pentatomoidea). Известно 3 современных вида из 2 родов и два ископаемых.

Распространение 
Встречаются Неотропике. Современные виды являются эндемиками Бразилии, с основным распространением в Атлантических дождевых лесах. Ископаемый вид †Palaeophloea monstrosa (Heer) был описан на основе фрагментарных отпечатков из миоцена Хорватии; его включение сомнительно, также как и †Heteropteropsis indicus Kumar & Mathur, 2007 из Индии, предположительно отнесённого к Phloeidae.

Описание 
Крупные уплощенные щитники (длина 20—30 мм), яйцевидной формы, с листовидными латеральными краями головы, переднеспинки и брюшка. Их пёстрая окраска, сходная с лишайниками, позволяет им легко сливаться с корой деревьев, на которых они встречаются. Для Phloeidae характерны довольно большие югальные складки, скрывающие или почти скрывающие трёхчлениковые усики; усики трёхчлениковые за счет анартрогенеза (неполного деления) между III и IV сегментами, I сегмент довольно длинный, а II и III сегменты несколько изогнуты. Каждый сложный глаз делится на дорсальный и вентральный отделы. Щиток субтреугольной формы с язычком на вершине. Гемелитральная перепонка имеет сетчатое жилкование, а задние крылья — с хамусом. Лапки трёхчлениковые. Отверстия для ароматических желез расположены рядом с боковыми краями метаплевры, остиолярные складки рудиментарны, имеется вестибулярный рубец. С III по VII стерниты брюшка с каждой стороны по паре продольно расположенных трихоботриев, расположенных посередине дыхальцевой линии. В генитальных пластинках самок IX паратергиты имеют удлинённую форму. У яйца отсутствует псевдоперкулюм.

Все виды фитофаги. Когда они потревожены, они способны выделять защитную жидкость на значительное расстояние от своего ануса. Они также проявляют материнскую заботу; самки защищают яйца и, по крайней мере, первых возрастов и, возможно, первых трёх возрастов. Молодые нимфы могут прикрепляться к передней части самки, и она затем несёт их с собой. Жизненный цикл полностью происходит на стволах их хозяина, причем как нимфы, так и взрослые особи питаются сосудистой системой. Растения-хозяева включают представителей семейств растений Euphorbiaceae, Fabaceae, Mimosaceae, Moraceae, Myrtaceae, Rosaceae, Urticaceae.

Систематика 
Phloeidae были впервые описаны французскими энтомологами Жан Батистом Амио и Жаном Гийомом Одине-Сервилем как отдельная группа в 1843 году под названием «Phleides». Ранее группу рассматривали в качестве подсемейства в составе семейства Pentatomidae. Иногда в состав включают род Serbana с Борнео (Serbaninae в Pentatomidae).

Классификация 
 †Heteropteropsis Kumar & Mathur, 2007 (?Phloeidae)
 †Heteropteropsis indicus Kumar & Mathur, 2007
 †Palaeophloea Kirkaldy, 1909
 †Palaeophloea monstrosa (Heer)
 Phloea Lepeletier & Audinet-Serville, 1825
 Phloea corticata Drury, 1773
 Phloea subquadrata Spinola, 1837
 Phloeophana (Spinola, 1837)
 Phloeophana longirostris (Spinola, 1837)

Филогения 
Расположение Phloeidae на морфологическом филогенетическом дереве надсемейства Pentatomoidea по данным работы Grazia et al. (2008).

Примечания

Литература 
 Guilbert E. 2003. Habitat use and maternal care of Phloea subquadrata (Hemiptera: Phloeidae) in the Brasilian Atlantic forest (Espirito Santo). European Journal of Entomology 100(1): 61—63.
 Lent H., and J. Jurberg. 1965. Contribução ao conhecimento dos Phloeidae Dallas, 1851, com um estudo sôbre genitália (Hemiptera, Pentatomoidea). Revista Brasileira de Biologia 25(2): 123—144.
 Leston D. 1953. «Phloeidae» Dallas: Systematics and morphology, with remarks on the phylogeny of «Pentatomoidea» Leach and upon the position of «Serbana» Distant (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia 13(2): 121—140.
 Salomão A. T., and J. Vasconcellos-Neto. 2010. Population dynamics and structure of the neotropical bark bug Phloea subquadrata (Hemiptera: Phloeidae) on Plinia cauliflora (Myrtaceae). Environmental Entomology 39: 1724—1730.
 Salomão A. T., T. C. Postali, and J. Vasconcellos-Neto. 2012. Bichos-cascas na Serra do Japi: história natural dos percevejos Phloeidae (Hemiptera), pp. 321—337. InJ. Vasconcellos-Neto, P. R. Polli, and A. M. Penteado-Dias (Eds.), Novos olhares, novos saberes sobre a Serra do Japi: ecos de sua biodiversidade. Editora CRV, Curitiba.

Ссылки 
 family Phloeidae . speciesfile.org
 Biolib.cz: family Phloeidae 

 
Семейства насекомых
Эндемики Бразилии